Het Volkswagen Motorsport team vertegenwoordigt de sportieve resultaten van het Duitse automerk Volkswagen in het Wereldkampioenschap rally. Vanaf 2013 gaan zij hierin deelnemen met de Volkswagen Polo R WRC.

Geschiedenis

Wereldkampioenschap rally 
Verschillende Volkswagen modellen werden in de jaren vijftig, zestig en zeventig gebruikt in de rallysport, maar grote programma's ondersteund door de fabriek waren er nooit. Pas in de jaren tachtig ontstond er interesse, en reed het team in het Wereldkampioenschap rally rond met een voorwielaangedreven Volkswagen Golf GTI in de Groep A klasse, terwijl Groep B op dat moment nog de voornaamste klasse was. Hierin was het succesvol en het team begon het te zien als een serieuze operatie, waarin ze in de seizoenen 1985, 1986 en 1987 met telkens twee vaste rijders meerdere WK-rally's afwerkten. In 1986 ontstond er een apart kampioenschap voor Groep A deelnemers, waarin een van Volkswagens rijders, Kenneth Eriksson, overtuigend naar de titel greep. Toen Groep A in 1987 de norm werd in het kampioenschap, wist Volkswagen zich zelfs vooraan in de klassementen te mengen, zodoende dat het team uiteindelijk met Eriksson ook hun eerste WK-rally won in Ivoorkust. Desondanks ontwikkelde Groep A zich ook en werd de concurrentie sterker, waardoor Volkswagen besloot zich grotendeels terug te trekken. In 1990 keerde het team echter terug met de vierwielaangedreven Golf Rallye G60, die wel om de overwinningen moest meedoen. Ondanks een enkel podium resultaat, bewees de auto niet competitief, en het WK-programma werd na afloop van het seizoen alweer stopgezet. Volkswagen keerde niet meer terug als officieel fabrieksteam, maar verschillende modellen waren wel actief te zien in de lagere categorieën zoals de Formule 2, Super 1600 en Super 2000 klasses.

Een volledige terugkeer werd uiteindelijk aangekondigd in maart 2011, waar het vanaf het seizoen 2013 gaat deelnemen aan het WK Rally met de Volkswagen Polo R WRC. In november van dat jaar werd Sébastien Ogier gepresenteerd als een van hun rijders, die overkwam van Citroën. In 2011 en 2012 neemt Volkswagen deel aan WK-rally's met de Škoda Fabia S2000, om zich voor te bereiden op hun volledige terugkeer het jaar daarop.

In 2013 komen Sébastien Ogier en Jari-Matti Latvala voor het team uitkomen. Mikkelsen reed in een geselecteerd programma de derde auto (ingeschreven onder de 'Volkswagen Motorsport II' titel). In Zweden wist Ogier voor het eerst te winnen met de Polo R WRC. Latvala greep in Griekenland naar zijn eerste zege voor het team. Ogier domineerde het seizoen en greep in totaal naar negen overwinningen toe en de uiteindelijke wereldtitel. Volkswagen beklonk zijn succes ook met hun eerste titel bij de constructeurs. In 2014 rijdt het team in dezelfde vorm verder.

Dakar-rally 
Volkswagen nam in 1980 voor het eerst deel aan de Dakar-rally, waar het dat jaar deelnam met de Volkswagen Iltis, die een vierwielaangreven systeem hanteerde dat ontwikkeld werd door Audi (die de basis vormde voor het latere succes van de Audi quattro). Ze eindigden het evenement als eerste en tweede, met Freddy Kottulinsky als algemeen winnaar. Volkswagen keerde in 2003 terug in de rally met de achterwielaangedreven Tarek buggy. In 2004 kwam het team aanzetten met de Race-Touareg, die uiteindelijk succesvol bleek. In 2009 winnen ze het evenement voor het eerst met de Touareg met rijder Giniel de Villiers. In 2010 is het voormalig wereldkampioen uit het WK Rally Carlos Sainz die de rally op naam schrijft en in 2011 volgt Nasser Al-Attiyah hem op. Volkswagen trekt zich vervolgens terug uit langeafstandswedstrijden om zich te concentreren op hun activiteiten in het WK rally.

Complete resultaten in het Wereldkampioenschap rally 
 Noot: Het Volkswagen team in huidige vorm neemt sinds 2011 deel aan het WK rally.

 * Seizoen loopt nog.

Externe links 
  Officiële website Volkswagen Motorsport
  Officiële website World Rally Championship
  Profiel op Rallybase.nl
  Profiel op Juwra.com

Wereldkampioenschap Rally
Volkswagen